H.K.H. Alexia Juliana Marcela Laurentien, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau (Den Haag, 26 juni 2005) is het tweede kind van koning Willem-Alexander der Nederlanden en koningin Máxima. Alexia is na haar zus kroonprinses Amalia tweede in de lijn van de Nederlandse troonopvolging. Na haar volgt haar zus prinses Ariane. Alexia wordt officieel aangeduid als Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Alexia der Nederlanden.

Geboorte en doop 
Prinses Máxima werd op zondag 26 juni 2005 om 09.00 uur opgenomen in het Bronovo Ziekenhuis in Den Haag. Alexia werd die dag om 14.41 uur op natuurlijke wijze geboren. Haar vader deed twee dagen later in het oude stadhuis van Den Haag bij de Burgerlijke Stand (in de persoon van burgemeester Wim Deetman) aangifte van de geboorte van zijn dochter.

Alexia werd op 19 november 2005 in de Dorpskerk van Wassenaar gedoopt met water uit de Jordaan. De dienst werd voorgegaan door dominee Deodaat van der Boon. Haar peetouders zijn haar ooms wijlen prins Friso van Oranje-Nassau van Amsberg en Juan Zorreguieta Cerruti, koningin Mathilde van België (toen nog prinses), jhr. Frans-Ferdinand de Beaufort en jkvr. Alexandra Jankovich de Jeszenice.

Namen 
Alexia is volgens koning Willem-Alexander op aandringen van zijn vrouw naar hem vernoemd. Haar vader benadrukte vlak na de openbaarmaking van de voornamen dat Alexia naar hemzelf vernoemd werd: "Ze is vernoemd naar mij en ik ken heel veel Alexia's in deze wereld naar wie ze níet is vernoemd".

 Alexia verwijst naar haar vader Willem-Alexander, die als roepnaam Alexander of Alex heeft
 Juliana verwijst naar haar overgrootmoeder koningin Juliana der Nederlanden
 Marcela verwijst naar de (peet)tante van koningin Máxima
 Laurentien verwijst naar Laurentien Brinkhorst, de echtgenote van haar oom prins Constantijn der Nederlanden

School 
Alexia ging op 29 juni 2009 naar groep 1 van de basisschool op de openbare Bloemcampschool te Wassenaar. Vanaf het schooljaar 2017/2018 werd ze leerling van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. In maart 2021 maakte de Rijksvoorlichtingsdienst bekend dat Alexia vanaf 30 augustus 2021 haar opleiding vervolgt aan het United World College of the Atlantic, een kostschool in Llantwit Major, Wales. Haar vader voltooide aan deze school zijn middelbareschoolopleiding.

Stamboom

Externe link 
 Dossier Koningskinderen, Koninklijke Bibliotheek

Bronvermelding

Huis Oranje-Nassau